A categoria 60 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 25 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2014